Spiders – szwedzki zespół muzyczny
 Spiders (polski tytuł: Pająki) – amerykański film fabularny z 2000 roku

Zobacz też